Це повна дискографія каліфорнійського панк гурту Bad Religion. Цей повний список не включає в себе сторонні проекти учасників гурту Bad Religion з гуртами American Lesion, Black President, Circle Jerks, Dag Nasty та Minor Threat. 
Bad Religion було продано понад 5 мільйонів копій альбому по всьому світу, ставши одним з багатьох найпопулярніших панк-рок-гуртів всіх часів таких, як The Offspring, Green Day, Rancid, NOFX та Social Distortion.

Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Міні-альбоми

Відео

Відео альбоми

Сингли

Джерела 

Bad Religion